Мактуб — (буквально с арабского «Это написано»), арабский синоним слов судьба, рок, карма.
 Мактуб — роман Пауло Коэльо